Алексей Филимонович Фоломеев () — советский инженер-электрик, учёный в области авиации, доктор технических наук (1962), лауреат Сталинской премии (1952).

Биография 
Алексей Филимонович Фоломеев родился 26 февраля 1914 года в г. Москве в рабочей семье, окончил Московскую школу-интернат № 2 и в возрасте 17-и лет поступил на работу в Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). 

В 1940 г. он закончил вечернее отделение (Московского энергетического института)  и получил диплом инженера-электрика. В годы войны командировался в страны Западной Европы. На территориях, освобожденных советскими войсками, он совместно с другими специалистами изучал немецкую военную технику.

За время работы в ЦАГИ (c 1931, по другим данным, с 1935 года по 1951 год) Фоломеев прошел путь от электромонтера до начальника лаборатории. Стал крупным специалистом в области исследовательского оборудования и приборов для экспериментирования в аэродинамических трубах.

В 1952 г. за создание комплекса экспериментального оборудования ему была присуждена Сталинская премия I степени в составе коллектива сотрудников ЦАГИ под руководством С. А. Христиановича «за работу в области техники».

11 января 1951 года приказом министра авиационной промышленности М. В. Хруничева Фоломеев был назначен начальником Научно-исследовательского института самолетного оборудования (НИСО), а в 1954 г. – главным конструктором института. Сравнительно молодым, в возрасте 37 лет, он принял эту ответственную должность и благодаря высоким личным качествам успешно проработал начальником института до 1964 г. Сделал вклад в создание отечественных систем автоматического управления. Руководил разработками экспериментального оборудования, аэродинамических стендов и ряда самолётов, созданием методов и средств обеспечения стендовых и лётных испытаний авиационной техники и ракетного вооружения. Под его руководством были созданы и внедрены системы для проведения исследований в аэродинамических трубах, приборы самолётной автоматики и системы командного радиоуправления для обеспечения управления полетом и безопасности проведения лётных исследований беспилотных летательных аппаратов, обеспечено проведение лётных исследований ряда объектов авиационной и ракетно-космической техники. 

В 1966 (по другим данным в 1964) году Фоломеев перешёл на работу в Лётно-исследовательский институт, где работал заместителем начальника филиала ЛИИ, начальником комплекса, а затем начальником отделения № 7. Руководил исследованиями динамики беспилотных объектов, созданием новой аппаратуры и исследовательских трасс для испытания вооружения, внедрение которых в практику существенно сократило время их создания.

С 1986 года на пенсии. Алексей Филимонович умер 11 апреля 1989 года. Похоронен на Быковском мемориальном кладбище в Жуковском Московской области.

Награды и звания 
 Три ордена Трудового Красного Знамени (1954, 1957, 1971)
 Орден Красной Звезды (16.09.1945), медали
 Лауреат Сталинской премии

Библиография 

Фоломеев автор более 30 научных работ.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биографические сведения
 Биографические сведения

Учёные СССР
Сотрудники ЛИИ
Инженеры-электрики
Похороненные на Быковском кладбище (Жуковский)
Сотрудники ЦАГИ
Выпускники МЭИ